Kasia i Mim-Mim (ang. Kate and Mim-Mim, od 2014) – kanadyjski serial animowany stworzony przez Julie i Scotta Stewartów, Roba Eggera i Elyota R. Wallera oraz zrealizowany przez wytwórnię Nerd Corps Entertainment.

Premiera serialu odbyła się w Wielkiej Brytanii 4 sierpnia 2014 na brytyjskim kanale CBeebies natomiast 5 miesięcy później premiera odbyła się 19 grudnia 2014 na amerykańskim Disney Junior. W Polsce serial zadebiutował 18 maja 2015 na antenie MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie dziewczynki imieniem Kasia, która jest energiczna i ma ogromną wyobraźnię. Wraz ze swoim ulubionym zwierzęciem – pluszowym królikiem Mim-Mimem wyrusza w niesamowitą podróż do świata Mimiloo. Codziennie dwójka bohaterów odkrywa nowe miejsca w krainie, a także radzą sobie z trudnymi sytuacjami.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie platformy nc+ – Start International Polska
Reżyseria, dźwięk i montaż: Hanna Makowska
Dialogi polskie: Barbara Eyman
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Kierownictwo muzyczne: Adam Krylik
Wystąpili:
 Joanna Pach-Żbikowska – Kasia
 Paweł Ciołkosz – Mim-Mim
W pozostałych rolach:
 Tomasz Borkowski – Tata Kasi
 Magdalena Krylik – Mama Kasi
 Agnieszka Fajlhauer – Psotek
 Józef Pawłowski – Spryciul
 Beata Wyrąbkiewicz – Lilka
 Jacek Król – Mruczek
i inni

Piosenkę tytułową śpiewała: Magdalena Krylik

Lektor: Marek Ciunel

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014